La Recopa d'Europa d'handbol femenina (en anglès: Women's EHF Cup Winners' Cup) fou una competició esportiva de clubs europeus d'handbol, creada la temporada 1975-76. De caràcter anual, estava organitzada per la Federació Internacional d'Handbol fins a la temporada 1992-93 i posteriorment per la Federació Europea d'Handbol. Hi participaven els equips campions de cadascuna de les copes nacionals de les diferents lligues europees. Es disputava en format de sistema d'eliminació a doble partit, classificant-se l'equip amb més gols de diferència. Amb la reorganització de les competicions europees, es fusionà amb la Copa de l'EHF al final de la temporada 2015-16 i deixà de celebrar-se.

Historial

Palmarès

Referències

Enllaços externs 
  
 List of Women's EHF Cup Winners' Cup champions  – Worldhandball.com

Competicions d'handbol femenines
Competicions d'handbol europees